Мясоедово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Мясоедово — деревня в Шумилинском районе Витебской области.

Россия 
 Мясоедово — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Мясоедово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Мясоедово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Мясоедово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Мясоедово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Мясоедово — деревня в муниципальном образовании город Алексин Тульской области.
 Мясоедово — деревня в Каменском районе Тульской области.
 Мясоедово — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Мясоедово — деревня в Переславском районе Ярославской области.